Волочій Богдан Юрійович (* 1948) — доктор технічних наук, професор. Відмінник освіти України.
 Волочій Іван Миколайович (1995—2022) — капітан Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Волочії